

Editoria 
 Guida – fonte di informazioni, simile a un manuale (es. Guida Michelin)
 Guida – libro che riporta delle informazioni inerenti a un'area turistica
 Guida Editori – casa editrice italiana

Persone 
 Alfredo Guida – editore italiano
 Gloria Guida – attrice cinematografica e cantante italiana
 Marco Guida – arbitro di calcio italiano
 Marcello Guida – poliziotto italiano
 Maria Guida – maratoneta e mezzofondista italiana
 Pietro Guida - scultore italiano

Altro 
 Guida – persona che conduce altre persone in posti sconosciuti o turistici (es. guida alpina, guida turistica, guida ambientale escursionistica) 
 Guida spirituale – persona che fa da riferimento in campo etico e religioso 
 Guida – conduzione di un veicolo (per la quale può servire una patente di guida)
 Guida o messaggero (anche conosciuta come dotta) – cavo che facilita il passaggio di cavi elettrici, etc. dentro un cavidotto o l'albero di una barca, etc.
 Guida – nelle telecomunicazioni, mezzo che permette il passaggio di un'informazione di altro tipo (es. cavo dati)
Guida d'onda
Guida d'onda dielettrica non radiativa
 Guida – ragazza appartenente al movimento del guidismo, corrispondente femminile dello scautismo
 Guida – centrale idroelettrica del Comune di Bivongi (RC) ora dismessa
 Guida – cognome italiano

Pagine correlate 
La guida
Guida turistica

Altri progetti